Рейно́со ( или ) — испанская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Рейносо, Карлос (род. 1945) — чилийский футболист, полузащитник.
 Рейносо, Лазаро (род. 1969) — кубинский борец вольного стиля.
 Рейносо, Эктор (род. 1980) — мексиканский футболист, центральный защитник и капитан клуба «Гвадалахара».
 Рейносо, Эмануэль (род. 1995) — аргентинский футболист, полузащитник «Боки Хуниорс».
 Рейносо Панталеон, Джулисса (род. 1975) — американский юрист и дипломат.

 Гусман Рейносо, Абимаэль (1934—2021) — перуанский революционер.
 Хорфорд Рейносо, Альфред Хоэль «Эл» (род. 1986) — доминиканский баскетболист.

Топоним 
 Рейносо — муниципалитет в испанской провинцию Бургос (автономное сообщество Кастилия и Леон).
 Рейносо-де-Серрато — населённый пункт и муниципалитет в испанской провинцию Паленсия (автономное сообщество Кастилия и Леон).